Als Supply-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 Supply-Klasse (1981), eine Klasse von zwei Mehrzweckschiffen der Königlich Dänischen Marine, die seit 1996 in Dienst ist
 Supply-Klasse (1992), eine Klasse von vier Versorgungsschiffen der amerikanischen Marine, die seit 1994 in Dienst ist
 Supply-Klasse (2018), eine Klasse von zwei Versorgungsschiffen der Königlich Australischen Marine, die seit 2021 in Dienst ist